Dornburg (Gommern), een deel van Gommern in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Dornburg (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Dornburg/Saale, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen